Ураган «Салли» () — разрушительный ураган в Атлантике, который осуществил выход на берег в американском штате Алабама со времен урагана Иван в 2004 году. Восемнадцатый назван шторм и седьмой ураган чрезвычайно активного сезона ураганов в Атлантическом океане 2020 года.

Многочисленные предупреждения были выпущены в ожидании неизбежного приближения Салли, и несколько округов на побережье Мексиканского залива эвакуировали. В Южной Флориде сильный дождь привел к локальным наводнениям, тогда как на остальной части полуострова наблюдалась сильный ливень и гроза через несимметричную структуру Салли. Территории между Мобил, Алабама и Пенсакола, штат Флорида, ураган нанес наибольший ущерб, из-за мощного ветра штормового нагона в 1,5 метра и осадками более 510 мм. Также произошло несколько торнадо. Общая сумма ущерба оценивается минимум в 7,3 млрд долларов, хотя внетропические остатки Салли привели к ущербу в 10 миллионов долларов, подтверждено девять смертей. Все 9 смертельных случаев были в США, и на сегодняшний день один человек считается пропавшим без вести по состоянию на ноябрь 2020 года.

См. также 
 Тропический шторм Ханна (2002)

Примечания 

Салли
Атлантические ураганы 2020 года
Ураганы в Луизиане
Ураганы в Миссисипи
Ураганы в Алабаме
Ураганы во Флориде
2020 год в Северной Каролине
2020 год в Луизиане